Terumbu Semarang steht für folgende Atolle der Spratly-Inseln, Malaysia:

 Terumbu Semarang Barat Besar (Royal Charlotte-Riff)
 Terumbu Semarang Barat Kecil (Louisa-Riff)